Die spanische Provinz Teruel hat 236 Gemeinden (Stand 1. Januar 2019).

Einzelnachweise 

!Teruel
Teruel
!Gemeinden